Поважный — фамилия.

Известные носители:
 Поважный, Александр Станиславович (род. 1973) — ректор Донецкого государственного университета управления, доктор экономических наук, профессор, академик АЕН, Украины, 
 Поважный, Роман Александрович (род. 1976) — российский мотогонщик, мастер спорта международного класса. 
 Поважный, Станислав Федорович (1938—2014) — ректор Донецкого государственного университета управления в 1992—2007 годах, Герой Украины.